la famille des Muscats est un groupe de cépages ayant en commun d'avoir un arôme muscaté :
 le muscat ottonel, un cépage de cuve français de raisins blancs ;
 le muscat blanc à petits grains, un cépage grec blanc ;
 le muscat rose à petits grains, un cépage de raisins roses ;
 le muscat rouge à petits grains, un cépage de raisins noirs ;
 le muscat d'Alexandrie, un cépage de raisins blancs ;
 le muscat de Hambourg est un cépage de raisin de table ;
 le muscat, nom porté par des vins doux naturels et quelques vins secs issus de ces cépages ;
 Muscat ou, plus souvent, Mascate, la capitale du sultanat d'Oman.

Patronymes 

 Alex Muscat (1984-), footballeur maltais ;
 Angelo Muscat (1930–1977), acteur italien ;
 Charles Muscat (1963–2011), footballeur maltais ;
 Emma Muscat (1999-), chanteuse maltaise ;
 Emmanuel Muscat (1984-), footballeur maltais ;
 Fernando Muscat (1911-2000), basketteur espagnol ;
 Jessika Muscat (1984-), chanteuse et actrice maltaise ;
 Joseph Muscat (1974-), homme politique maltais ;
 Kevin Muscat (1973-), footballeur australien ;
 Mario Muscat (1976-), footballeur maltais ;
 Alphonse Muscat, sculpteur français.

Voir aussi 
 Mascate et Oman

Homonymie de patronyme maltais